

Снядово — гміна в Ломжинському повіті Підляського воєводства
 Снядово — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Снядово — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Снядово — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства